Esistono due comuni francesi con questo nome

Fouchères – Aube
Fouchères – Yonne